Neilonela pusio är en musselart som först beskrevs av Philippi 1844.  Neilonela pusio ingår i släktet Neilonela och familjen Malletiidae.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 N. p. pusio
 N. p. salicensis

Källor 

Musslor
pusio